Dmitrij Michailovitj Golitsyn kan syfta på:

 Dmitrij Michailovitj Golitsyn (1665–1737)
 Dmitrij Michailovitj Golitsyn (1721–1793)